Felis је род мачака. Најпознатији представник је домаћа мачка која је распрострањена широм света док су дивље врсте распрострањене у делу Европе, јужне и централне Азије и Африке.

Настањују различита станишта, од мочварних до пустињских. Хране се малим глодарима, птицама и другим мањим животињама, у зависности од окружења у којем се налазе.

Врсте 
 Кинеска планинска мачка (Felis bieti)
 Домаћа мачка (Felis catus)
 Мочварна мачка (Felis chaus)
 Афричка дивља мачка (Felis lybica)
 Европска дивља мачка (Felis silvestris)
 Пустињска мачка (Felis margarita)
 Црнонога мачка (Felis nigripes)
 Дивља мачка (Felis silvestris)

Спољашње везе 
 
 

 
Мале мачке
Таксони које је описао Карл фон Лине